«Заговор в Каире» (, буквальный перевод — «Парень с небес») — художественный фильм шведского режиссёра египетского происхождения Тарика Салеха, премьера которого состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале. Получил приз фестиваля за лучший сценарий, был выдвинут на «Оскар» от Швеции и вошёл в шорт-лист из 15 номинантов в категории Лучший иностранный художественный фильм.

Сюжет 
Действие фильма происходит в Египте. После смерти верховного имама разворачивается борьба за его место, в которую оказывается втянут молодой рыбак Адам, приехавший в Каир для учёбы в мусульманском университете.

В ролях 
 Тауфик Бархом
 Фарес Фарес
 Мохаммад Бакри
 Макрам Хури
 Мехди Дехби

Премьера и восприятие 
Премьера фильма состоялась в мае 2022 года на Каннском кинофестивале, где он получил приз за лучший сценарий. Критики сравнивают «Заговор в Каире» с фильмом Жака Одиара «Пророк». Для Питера Брэдшоу из The Guardian «Заговор» — «эффектная шпионская драма, высмеивающая продажность египетских власти и церкви, дерзкая антиклерикальная картина, демонстрирующая, как за спектаклем веры кроются реалии коррупции и лицемерия». По словам Джордана Минцера из Hollywood Reporter, в фильме показан «изолированный мир, который одновременно фотогеничен и драматичен, с внутренней борьбой за власть в мечети, интригами и тайными махинациями, которые занимают центральное место в, по сути, классическом шпионском кино, одетом в молитвенную таубу». Елена Зархина из «Газеты.ру» характеризует картину как «шпионский триллер, рассказанный в форме молитвы».

«Заговор в Каире» выдвинут от Швеции на «Оскар-2023» в номинации «Лучший иностранный фильм».

В ноябре 2022 года картина вышла в театральный прокат.

Примечания 

Фильмы-триллеры Египта